Обидус:

 Обидус — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Обидус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара.